Toto je seznam měst v Bolívii.

Zdaleka největšími aglomeracemi v Bolívii jsou La Paz (sídlo vlády), kde žije 1 710 800 obyvatel, a Santa Cruz de la Sierra, kde žije 1 397 700 obyvatel (stav 1. ledna 2006). Dohromady to představuje asi třetinu obyvatelstva celé země. Hlavní město Sucre má 247 300 obyvatel.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 29. září 1976, 3. června 1992 a 29. června 2001, odhad počtu obyvatel k 1. lednu 2006 a departementy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estadística Bolivia
 City Population - počty obyvatel bolivijských měst
 World Gazetteer - počty obyvatel bolivijských měst

 
Bolívie
města